Panza bezeichnet

 den italienischen Ort Panza (Forio), eine Fraktion der Gemeinde Forio
 eine Insel in Tansania, siehe Panza (Insel)

den Familiennamen folgender Personen:

 Catherine Samba-Panza (* 1954), zentralafrikanische Politikerin
 Marie-Paule Panza (* 1960), französische Judoka
 Piero Panza, italienischer Fernsehregisseur